Куманины — одна из старейших московских купеческих, затем дворянских семей.
 Куманин, Михаил Фёдорович (1895—1965) — генерал-лейтенант береговой службы, заместитель командующего Черноморским флотом.
 Куманин, Фёдор Александрович (1855—1896) — русский театральный критик, издатель и драматург-переводчик.